Sigle de l'entreprise Televisió de Catalunya qui émet notamment la chaîne TV3,
 abréviation du TV Computer de l'entreprise hongroise Videoton,
 Code AITA de l'aéroport Cherry Capital, dans le Michigan,
 Total Viable Counting : Dénombrement total des bactéries viables,
 Thrombose Veineuse Cérébrale, obstruction d'un ou plusieurs sinus veineux cérébraux par un caillot de sang.